Lenawee steht für:

 Lenawee County, County in Michigan
 Church Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Lenawee